Кристиан Хансен:
 Хансен, Кристиан (кёрлингист) (род. 1976) — датский кёрлингист.
 Хансен, Кристиан Дитлев Амменторп (1843—1916) — датский учёный, основатель компании Chr. Hansen.
 Хансен, Кристиан Мариус (1891—1961) — датский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Хансен, Кристиан Фредерик (1756—1845) — датский архитектор.